Shires ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Shires (* 1871; † unbekannt), englisch-österreichischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Edward „Teddy“ Shires (* 1878 oder 1879; † 1937), österreichischer Fußballspieler